Y4 steht für:
 Citroën XM Serie Y4, französischer Personenkraftwagen
 Volaris (IATA-Code), mexikanische Fluggesellschaft

 „Fleischgerichte vom Hammel+Lamm“, Lebensmittel-Klassifikation nach Bundeslebensmittelschlüssel

Siehe auch:
 4Y

Y4